Иван Си́монов:
 Симонов, Иван Александрович (род. 1991) — российский художник.
 Симонов, Иван Данилович (1728—после 1777) — комендант правительственного гарнизона в Яицком городке во время Пугачёвского восстания.
 Симонов, Иван Михайлович (1794—1855) — русский астроном, один из первооткрывателей южного полярного материка — Антарктиды.